PKR steht für:
 Pauson-Khand-Reaktion, Mehrkomponentenreaktion zur Synthese substituierter Cyclopentenone
 Polymerase-Kettenreaktion, eine Methode zur Vervielfältigung von DNA
 Proteinkinase R, ein Enzym zur Abwehr viraler Infektionen
 Prozesskostenrechnung
 Pakistanische Rupie (ISO-4217-Code)
 Flughafen Pokhara (IATA-Code), nepalesischer Flughafen
 Powiat Krotoszyński in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

pkr steht für:
 Attapady Kurumba (ISO-639-3-Code), unklassifizierte süddravidische Sprache

Abkürzung